Лу́ций А́ррий Пудент (; умер после 165 года) — древнеримский политический деятель из знатного плебейского рода Арриев, ординарный консул 165 года.

Биография 
О происхождении Пудента, кроме того обстоятельства, что он принадлежал к знатному плебейскому роду, ничего не известно. В 165 году он занимал должность ординарного консула совместно с Марком Гавием Орфитом.

Литература 
 Der Neue Pauly. Stuttgart. 1999. T. 2. c. 32.

Аррии
Родившиеся во II веке